WTA puede referirse a:

 Women's Tennis Association, asociación de tenistas femeninas; 
 Werewolf: The Apocalypse, videojuego de rol; o
 Wilco (The Album), álbum de Wilco.